Il doppio del torneo di tennis Camparini Gioielli Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Fabio Colangelo e Giancarlo Petrazzuolo che hanno battuto in finale Giorgio Galimberti e Alessandro Motti 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Giorgio Galimberti /  Alessandro Motti (finale)
 André Ghem /  Sergio Roitman (primo turno)

 Joseph Sirianni /  Tomas Tenconi (quarti di finale)
 Fabio Colangelo /  Giancarlo Petrazzuolo (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Camparini Gioielli Cup 2006